Polyopisthocotylea är en ordning av plattmaskar. Polyopisthocotylea ingår i klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Polyopisthocotylea 176 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Polyopisthocotylea